Жюль Ромэн Тардьё (; 28 января 1805 года, Руан — 9 июля 1868 года, Париж) — французский писатель и издатель.

Творчество 
Написал (иногда под псевдонимом J.-T. de Saint-Germain) ряд легенд и рассказов, имевших в своё время большой успех:
 «Lettre aux Éditeurs de Paris», 1848.
 «L’Art d’être malheureux», Париж, 1837.
 «Pour une épingle», 1856; в 1870 г. — 17-е изд.
 «Mignon», 1857; в 1869 г. — 12-е изд.
 «De la perpétuité en matière de littérature et d’art», П., 1858.
 «Lady Clare», П., 1858.
 «L’Art de lire les fables», П., 1859.
 «La Feuille de Coudrier», П., 1859.
 «Les Prestiges de la grandeur», Лимож, 1859.
 «La Veilleuse», П., 1859 ; в 1870 г. — 9 изд.
 «Les Roses de Noël», П., 1860.
 «Pour parvenir», П., 1861, в 1869 г. - 5-е изд.
 «Le Miracle des roses, opérette, musique de Luigi Bordèze», П., 1862.
 «La Trêve de Dieu», П., 1862, в 1869 — 4-е изд.
 «Le Chalet d’Auteuil», П., 1862.
 «La Feuille de Coudrier et la Fontaine de Médicis», легенда, П., 1863.
 «Le Livre des enfants qui ne savent pas lire», П., 1863.
 «Contes de Perrault», П., 1864.
 «Dolores», П., 1864.
 «La Turbotière», П., 1865.
 «Éloge du luxe effréné des femmes», П., 1865.
 «Les Extrêmes».
 «Bébé ne sait pas lire».
 «Quand Bébé saura lire».
 «Les Trente-Six Volontés de Mademoiselle», П., 1866.
 «Lettres à la Dame de Cœur sur l’Exposition universelle», П., 1867.

Ссылки 
 

Издатели Франции
Литераторы, известные под псевдонимами